Javorovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Javorovo (distrikt i Bulgarien, Stara Zagora), Obsjtina Tjirpan, 
 Javorovo (distrikt i Bulgarien, Kardzjali), Obsjtina Tjernootjene, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar